

Codici 
 QT – codice vettore IATA di Tampa Cargo
 QT – codice ISO 3166-2:LY di Al Gatrun (Libia)

Informatica 
 Qt – toolkit multipiattaforma
 .qt – estensione di file di QuickTime

Altro 
 qt – simbolo del quarto
 QT – musicista statunitense
 Qt – indica il percorso di un battito cardiaco espresso nel tracciato dell'elettrocardiogramma